Reddehase ist der Familienname von
 
 Johann Heinrich Reddehase (1796–1871), deutscher Bürgermeister und Politiker
 Karl Heinrich Reddehase (1893–1946), deutscher Kriegsverbrecher